Siddharta Gautama
 Siddharta (glazbeni sastav) - slovenski rock sastav
 Siddhartha (roman) - knjiga Hermanna Hessea o čovjeku imenom Siddharta (ne o Budi)
 Siddhartha (film) - film snimljen po istoimenoj knjizi